Parafie wspólnot chrześcijańskich:
 parafia św. Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich
 parafia św. Marka Ewangelisty w Polanowicach
 Parafia św. Marka Ewangelisty w Poznaniu

Jednostki administracyjne państw:
 parafia św. Marka na Dominice

Marek. św.